Абелєв Елья Хононович — башкирський спортсмен гімнаст

 Абелєва Алла Василівна — українська актриса, заслужена артистка УРСР